Инцерсдорф ():
 Инцерсдорф (Вена) — бывший пригород Вены, ныне часть венского района Лизинг
 Инцерсдорф (Кремсталь) — коммуна в федеральной земле Верхняя Австрия
 Инцерсдорф-Гетцерсдорф — коммуна в федеральной земле Нижняя Австрия
 Инцерсдорф-Штадт — бывшая часть венского пригорода Инцерсдорфа, ныне часть венского района Фаворитен